Ardoer is een samenwerkingsverband tussen 33 zelfstandige campings en vakantieparken in Nederland. De bedrijven bieden overnachtingsmogelijkheden aan met de nadruk op toeristische kampeerplaatsen en verhuuraccommodaties. Ardoer kent één centrale website (ardoer.com) met eigen pagina's en subdomeinen voor alle deelnemers.

Overzicht van alle parken 
Er zijn 33 campings en vakantieparken aangesloten bij Ardoer.

Externe link 
 Website van Ardoer